Крис де Бург (Chris de Burgh) (род. 1948) — ирландский музыкант и композитор.
 Хьюберт де Бург (Hubert de Burgh; ок. 1160—1243) — юстициарий Англии (1215 —1232) и смотритель Пяти портов (1215), 1-й граф Кент (1215—1232)
 Елизавета де Бург (Elizabeth de Burgh; ок. 1289—1327) — вторая супруга короля Роберта I Шотландского.